Moulinié ist der Familiennachname folgender Personen:
 Étienne Moulinié (1599–1676), französischer Komponist der Barockzeit
 François-Jean Moulinié (1796–1857), Schweizer Politiker